Ecstasy (estasi in lingua inglese) può riferirsi a:

Chimica 
MDMA – metilendiossimetanfetamina

Cinema  
 Ecstasy – film del 1989 diretto da Luca Ronchi

Letteratura 
Ecstasy (Ecstasy: Three Tales of Chemical Romance) – romanzo di Irvine Welsh del 1996

Musica 
Ecstasy – album degli Ohio Players del 1973
 Ecstasy – traccia dell'album Power, Corruption and Lies dei New Order del 1983
Ecstasy – EP dei My Bloody Valentine del 1987
Ecstasy – album di Lou Reed del 2000
Ecstasy – singolo di ATB del 2004, dall'album No Silence

Teatro 
 Ecstasy – commedia di Mike Leigh del 1979